Distretto di Badin, distretto del Pakistan
Badin, città del Pakistan
Badin, città della Carolina del Nord
Badín, comune della Slovacchia

Altri progetti